Jaal ist der Titel mehrerer indischer Spielfilme:

 Jaal (1952), Hindi-Film von Guru Dutt mit Dev Anand und Geeta Bali
 Jaal (1967), Hindi-Film von Moni Bhattacharjee mit Mala Sinha
 Jaal (1973), pakistanischer Film von Iftikhar Khan
 Jaal (1986), Hindi-Film von Umesh Mehra mit Jeetendra und Rekha
 Jaal: The Trap, Hindi-Film von Guddu Dhanoa mit Sunny Deol und Tabu